Il campionato mondiale di snooker 1995 venne disputato dal 14 aprile al 30 aprile 1995 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Lo scozzese Stephen Hendry vinse il suo quinto titolo battendo 18-9 in finale l'inglese Nigel Bond.

Poco prima del torneo finale venne riscontrato un insolito numero di scommesse sul risultato di 10-2 (come appunto finì il match) nell'incontro al primo turno tra Jimmy White e il sudafricano Peter Francisco. Dopo un'indagine su questo sospetto giro di scommesse, sospese poco prima dell'incontro, Francisco venne squalificato per cinque anni.

Montepremi

 Vincitore: £ 190.000
 Finalista: £ 115.000
 Semifinalisti: £ 57.000
 Quarti di finale: £ 29.000
 Ottavi di finale: £ 15.500
 Sedicesimi di finale: £ 8.750

Break più alto: £ 16.000
Maximun break: £ 147.000

Tabellone finale

Century breaks
Ci furono 31 century breaks nel campionato 1995. Stephen Hendry realizzò il terzo maximum break nella storia del campionato e divenne il primo a vincere il titolo dopo aver fatto un break 147. Con 12 century breaks nel corso del torneo Hendry superò il record record di 10 detenuto da Joe Davis fin dal 1946.

 147, 133, 128, 124, 121, 119, 114, 105, 103, 103, 101, 100: Stephen Hendry
 136, 117, 100: Andy Hicks
 129, 123, 115, 110: John Parrott
 117: Tony Drago
 115, 111, 101: Nigel Bond
 112, 111, 103: Ronnie O'Sullivan
 108, 107: Peter Ebdon
 103: Dave Harold
 100: Alan McManus
 100: Darren Morgan

Note 

1995
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1995